Zawody pucharu świata w biathlonie w Presque Isle są siódmymi w sezonie 2010/2011 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje odbywają się w dniach 4 – 6 lutego. Rywalizacja odbywa się w sprincie, biegu pościgowym i sztafecie miesznaej.

Pierwszego dnia odbywały się sprinty. U mężczyzn wygrał Niemiec Arnd Peiffer przed Francuzem Martinem Fourcade i Rosjaninem Iwanem Czerezowem, zaś u kobiet wygrała Szwedka Helena Ekholm przed Norweżką Torą Berger i Ukrainką Wałentyną Semerenko. Drugiego dnia odbywała się sztafeta mieszana. Zwycięstwo odniosła sztafeta Niemiec przed Francją i Rosją. Ostatniego dnia rozgrywano biegi pościgowe. Wśród mężczyzn wygrał Francuz Alexis Bœuf przed Rosjaninem Iwanem Czerezowem i Szwedem Carlem Johanem Bergmanem. Wśród kobiet wygrała Norweżka Tora Berger przed Francuzką Marie Dorin i Białorusinką Darią Domraczewą.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety mieszane

Sprinty - 04.02.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 72 zawodników. Wszyscy ukończyli bieg.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 57 zawodniczek. Na starcie nie pojawiła się  Weronika Nowakowska-Ziemniak.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Sztafeta mieszana - 05.02.2011 

Do zawodów zgłoszono 12 sztafet. Wszystkie ukończyły rywalizację.
Wyniki:

Biegi pościgowe - 06.02.2011

Mężczyźni 

Do zawodów przystąpiło sześćdziesięciu najlepszych zawodników w sprincie. Na starcie nie pojawili się  Björn Ferry i  Magnus Jonsson, a biegu nie ukończył  Christoph Stephan.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów przystąpiło 56 najlepszych zawodniczek w sprincie. Na starcie nie pojawiły się  Kari Eie,  Éva Tófalvi i  Ludmiła Pisarenko, a biegu nie ukończyła  Reka Ferencz.

Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja generalna po zawodach 
Uwzględniono jedynie pierwszą dziesiątkę

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w biathlonie 2010/2011